Eddy Van Lancker – sindacalista belga 
 Eric Van Lancker – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada belga
 Robert Van Lancker – ex pistard e ciclista su strada belga